Plural de bassa, excavació impermeable feta a un lloc favorable per poder emmagatzemar aigua 
 Província de Barcelona:
 Les Basses (Albinyana), indret del municipi d'Albinyana (Baix Penedès)
 Les Basses (Castellterçol), masia de Castellterçol (Moianès)
 Les Basses (Cubelles), indret dels municipis de Cubelles (Baix Penedès) i Cunit (Garraf)
 Les Basses (Gósol), indret del municipi de Gósol (Berguedà)
 Les Basses (Manlleu), edifici del municipi de Manlleu (Osona)
 Les Basses (les Masies de Voltregà), edifici del municipi de les Masies de Voltregà (Osona)
 Les Basses (la Molsosa), pla de la Molsosa (Solsonès)
 Les Basses (Valls), indret del municipi de Valls (Alt Camp)
 Les Basses (Sitges), edifici del municipi de Sitges (Garraf)
 Pla de les Basses (Begues), indret entre els municipis de Begues i Gavà (Baix Llobregat)
 Pla de les Basses (Olesa de Bonesvalls), indret del municipi d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
 Puig de Basses, muntanya entre els municipis de Caldes de Malavella i de Vidreres (la Selva)
 Província de Girona:
 Les Basses (les Llosses), cim entre els municipis de les Llosses i Ripoll (Ripollès)
 Font de les Basses (Sant Aniol de Finestres), font del municipi de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)
 Pla de les Basses de Baix (Ribes de Freser), indret del municipi de Ribes de Freser (Ripollès)
 Turó de les Basses muntanya entre els municipis de Les Llosses i de Ripoll (Ripollès)
 Província de Lleida:
 Les Basses Roges (Almatret), indret del municipi d'Almatret
 Les Basses d'Alpicat, població de 879 habitants als afores de Lleida (Segrià)
 Les Basses (Torres de Segre), element hidrogràfic del municipi de Torres de Segre (Segrià)
 Les Basses Carrasques (la Pobla de Massaluca), indret entre el municipi de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) i l'Aragó 
 Coll de les Basses (Cava), collada del municipi de Cava (Alt Urgell) 
 Costa de les Basses (Bóixols), partida d'Abella de la Conca (Pallars Jussà) 
 Barranc de les Basses, barranc de Tremp (Pallars Jussà)
 Costa de les Basses (la Torre d'Eroles), costa de muntanya d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Font de les Basses (Sapeira), font de Tremp (Pallars Jussà) 
 Vall de les Basses (Lleida), vall del municipi de Lleida (Segrià)
 França:
 Basses (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Morvilas Bassas (francès Mourvilles-Basses) municipi francès al departament de l'Alta Garona